Horse Sense – cortometraggio del 1922 diretto da Fred Hibbard
Horse Sense – film western del 1924 diretto da Ward Hayes
Horse Sense – cortometraggio del 2013